BLO steht für:

 Bahnhof Berlin-Lichtenberg Ostbahn (DS100-Code)
 Biographisches Lexikon für Ostfriesland
 Blönduós Airport (IATA-Code), Flughafen von Blönduós, Island

Blo ist der Familienname folgender Personen:
 Vincenzo Blo (1888–1967), italienischer Turner

B.L.O. steht für:
 B.L.O.-Ateliers, Kulturprojekt in Berlin

blo steht für:
 Anii (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Togo und Benin

Abkürzung